Мария Д. Ван Керкхове (; род. 20.02.1977, США) — американский эпидемиолог- инфекционист. Cпециализируется на болезнетворных микроорганизмах с высокой степенью угрозы, а также на новых инфекционных заболеваниях. Она работает в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Является техническим руководителем по реагированию на COVID-19 и руководителем подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ.

Ранняя жизнь и образование 
Ван Керкхове родилась 20 февраля 1977 года в США и выросла в Нью-Хартфорде, штат Нью-Йорк. В 1999 году она получила степень бакалавра биологических наук в Корнелльском университете. В 2000 году она получила степень магистра в области эпидемиологии в Медицинской школе Стэнфордского университета. В 2009 году она получила степень доктора философии в области эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, где она написала диссертацию по птичьему гриппу в Камбодже.

Карьера 
С 2006 по 2008 год Ван Керкхове работала в Институте Пастера в Камбодже эпидемиологом. Была главой Целевой группы по расследованию вспышек, проводя полевые исследования вокруг зоонозов, респираторных вирусов и возникающих / вновь возникающих вирусов, таких как Эбола и Марбург. Она специализировалась на полевых исследованиях, для сбора данных о высокопатогенном птичьем гриппе H5N1 (HPAI / H5N1) с акцентом на риск передачи от домашней птицы к человеку.

С 2009 по 2015 год Ван Керхове работала в Имперском колледже Лондона в качестве старшего научного сотрудника Центра медицинских исследований Совета по анализу и моделированию вспышек заболеваний. Она специализировалась на Эболе, гриппе, менингите, MERS-CoV и желтой лихорадке. С апреля 2009 года работает в качестве технического консультанта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в кластере глобального потенциала, оповещения и реагирования. В 2013 году она была техническим консультантом ВОЗ в качестве члена целевой группы MERS-CoV.

Ван Керкхове была почетным лектором в Имперском колледже Лондона с 2015 года. С марта 2017 года она является научным руководителем технического отдела MERS-CoV в ВОЗ в Женеве, Швейцария. В рамках своей работы с ВОЗ Ван Керкхове выступает на регулярных пресс-конференциях ВОЗ, посвященных пандемии COVID-19 в 2019—2020 гг. Ван Керкхове дала ответы на распространенные вопросы о пандемии. Она провела две недели в Китае, чтобы лучше понять вспышку COVID-19, чтобы детально разобраться, как Китай пытается контролировать вирус.

Личная жизнь 
Ван Керкхове живет в Женеве, Швейцария, с мужем и двумя сыновьями.

Избранные публикации

Примечания

Ссылки 
 Мария Ван Керхове в Имперском колледже Лондона
 
 
 «Застряли в начале XX века»: за что ученые ругают ВОЗ

Выпускники Корнеллского университета
Эпидемиологи США
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы гигиены и тропической медицины